Il doppio maschile dell'Estoril Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Eric Butorac e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo ma non si sono presentati insieme a difenderlo. Butorac ha fatto coppia con il brasiliano Bruno Soares, venendo però sconfitto al primo turno mentre Rojer ha partecipato insieme a Aisam-ul-Haq Qureshi ed è riuscito a vincere nuovamente il torneo sconfiggendo in finale Julian Knowle e David Marrero per 7-5, 7-5.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (campioni)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (primo turno)

  Paul Hanley /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Julian Knowle /  David Marrero (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Estoril Open 2012
ATP World Tour 2012